Jako [Ueda]/[ueda] je možno číst mnoho různých japonských slov nebo názvů, mezi nimi nejčastěji (není řazeno přísně podle častosti výskytu) například: 上田 (častá výslovnost je [ueda], jindy též [ueta), [kamita], [kanda], [kóda] aj.), 植田 (též [ueta]), 宇江田, 宇枝, 宇江田, 上江田, 上枝, 上多, 上打 a další. 上田 znamená Horní Pole, 植田 znamená Osázené [rýžové] Pole...

Ueda může znamenat:
sídlo
 Ueda (Nagano) - Ueda-ši (上田市), město v prefektuře Nagano, Japonsko
 Ueda-mači (上田町):
 Bývalý název města Ueda-ši (上田市), nežli se v roce 2006 z městysu stalo velkoměstem
 část velkoměsta Ucunomija (prefektura Točigi) se jmenuje Ueda-mači (上田町), stejně tak
 část města Kanuma (鹿沼) (prefektura Točigi)
 část města Isesaki (伊勢崎) (prefektura Gunma)
 část města Fukuroi (袋井) (prefektura Šizuoka)
 část města Nagaoka (長岡) (prefektura Niigata)
 část města Suzuka (鈴鹿) (prefektura Mie)
 část města Ómihačiman (近江八幡) (prefektura Šiga)
 část města Mijoši (三次) (prefektura Hirošima)
 část města Nagasaki (長崎) (prefektura Nagasaki)
 část městské čtvrti Kjóta jménem Higašijama-ku 東山区 se jmenuje Ueda-mači (上田町)
 Ueda-son/Ueda-mura (上田村)
 několik vesnic v různých prefekturách

hrad
 hrad Ueda (上田城, postaven 1583, zbořen 1874, v letech 1949 - 1990 rekonstruován
 obléhání hradu Ueda se odehrálo roku 1600

řeka
 Ueda (přítok Tenpaku)  (植田川 [Ueda-gawa]) - řeka v Japonsku (prefektura Aiči), která se v Nagoji vlévá do řeky Tenpaku

příjmení
 Ai Ueda (上田 藍, * 1983) - japonská triathlonistka
 Aimi Ueda (上田 愛美, * 1982) - japonská herečka
 Akiko Ueda (上田 明子, * 1930) - japonská filoložka (angličtina), autorka několika anglicko-japonských slovníků, výukového (angličtiny) materiálu a výukových pořadů (angličtina) pro televizní stanici NHK
 Akinari Ueda (上田 秋成, 1734 – 1809) - japonský spisovatel, učitel a básník waka
 Akira Ueda (上田 晃, * 1970) - japonský designér videoher
 Arisawa Ueda (上田 有沢, 1850 – 1921) - baron, japonský generál
 Bin Ueda (上田 敏, 1874 - 1916) - japonský spisovatel a překladatel
 Bizan Ueda (上田 備山, 1888 - 1984) - japonský předválečný fotograf
 Cunedži Ueda (上田 恒次, 1914 - 1987) - japonský keramik
 Cunejuki Ueda (上田 常幸, * 1985) - japonský fotbalista, obránce, hraje za Honda Lock SC
 Cunetaka Ueda (上田 常隆, 1900 - 1980) v letech 1961 - 1968 ředitel redakce deníku Mainiči šimbun (毎日新聞)
 Čika Ueda (植田 千珈, * 1967) - japonská herečka AV-idol
 Čikara Ueda (上田 力, * 1925) - japonský skladatel a klavírní virtuóz
 Čúkó Ueda (上田 忠好, 1933 - 2011) - japonský herec
 Džúzó Ueda (植田 寿蔵, 1886 - 1973) - japonský estét a kunsthistorik
 Eidži Ueda (上田 栄治, * 1953) - japonský trenér, bývalý fotbalista
 Fumio Ueda (上田 文雄, * 1970) - japonský politik a advokát, bývalý starosta Sappora
 Fumito Ueda (上田 文人, * 1970) - japonský designér videoher
 Haruka Ueda (上田 広, * 1988) - japonská závodní plavkyně na volný styl
 Hiroši Ueda (上田 広, 1905 - 1966) - japonský spisovatel
 Ikken Ueda (上田 一軒, * 1944) - japonský herec a ředitel divadla
 Isamu Ueda (上田 勇, * 1958) - japonský politik, 1981 - 1993 ministr zemědělství, lesnictví a rybného průmyslu, od 1993 člen sněmovny reprezentantů
 Jošihisa Ueda (上田 善久, * 1951) - japonský diplomat, od roku 2014 mimořádný a zplnomocněný velvyslanec v Paraguayi
 Jošikazu Ueda (上田 吉一, 1925 - 2005) - japonský filosof edukolog, psycholog
 Júdži Ueda (うえだ ゆうじ/上田 祐司, * 1967) - japonský anime dabér
 Júko Ueda (上田 ゆう子, * 1971) - japonská herečka
 Kana Ueda (植田 佳奈, * 1980) - japonská hlasová herečka
 Kazuko Ueda (上田 和子, * 1932) - japonská klavírní virtuózka
 Kazuo Ueda (ekonom) (植田 和男, * 1951) - japonský makroekonom
 Kazuo Ueda (germanista) (上田 和夫, * 1943) - japonský germanista, odborník na jidiš a překladatel (přeložil díla Franze Kafky)
 Ken Ueda (植田 健, * 1986) - japonský herec
 Kendži Ueda (上田 健司/上田 ケンジ, * 1965) - japonský rokový hudebník
 Ken'iči Ueda (植田 憲一, * 1946) - japonský laserový vědec, profesor honoris causa na Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics (SIOM)
 Kičidžiró Ueda (上田 吉二郎, 1904 - 1972; vlastním jménem Sadao Ueda (上田 定雄)) - japonský herec
 Kóčó Ueda (上田 公長, 1788 - 1850) - japonský malíř
 Kóta Ueda (上田 康太, * 1986) - japonský fotbalista
 Masaaki Ueda (上田 正昭, 1927 – 2016) - japonský historik, šintoistický kněz a zpěvák
 Masakacu Ueda (上田 将勝, * 1977) - japonský zápasník MMA
 Masaši Ueda (上田 仁, 1904 – 1966) - japonský dirigent a hudebník
 Mijodži Ueda (上田 三四二, 1923 – 1989) - japonský spisovatel, literární kritik a básník waka
 Mijuki Ueda (上田 みゆき, * 1944) - japonská herečka
 Momoko Ueda (上田 桃子, * 1986) - japonská profesionální hráčka golfu
 Motoki Ueda (植田 元輝, * 1979) - japonský fotbalový brankář
 Noboru Ueda (上田 昇, * 1967) - japonský GP motocyklový závodník
 Reiko Ueda (上田 令子, * 1965) - japonská politička, členka tokijského prefekturního shromáždění
 Rinko Ueda (上田 倫子, * 1970) - japonská tvůrkyně mangy
 Sajuri Ueda (上田 早夕里, * 1964) - japonský spisovatel Sci-Fi
 Satoši Ueda (上田 敏, * 1932) - japonský lékař, zkoumal Monoaminooxidázu
 Sókei Ueda (上田 宗冏, * 1945) - japonský mistr čajového obřadu
 Šigejasu Ueda (上田 重安, 1563 - 1650) - japonský mistr čajového obřadu, zakladatel stylu Ueda Sóko-rjú (podle svého pseudonymu Sóko Ueda (上田 宗箇))
 Šódži Ueda (上田 正治, *1938) - japonský filmař, spolupracoval s A. Kurosawou
 Šunsuke Ueda (植田 峻佑, *1988) - japonský fotbalový brankář
 Tadahiko Ueda (上田 忠彦, 1947 - 2015) - japonský fotbalista
 Takeši Ueda (上田 剛士, * 1968) - bývalý japonský baskytarista a programátor skupiny The Mad Capsule Markets
 Tamocu Ueda (上田 保, 1894 - 1980) - japonský advokát a politik, 1947 - 1963 starosta města Óita (大分市)
 Tecuno Ueda (上田 哲農, 1911 - 1970) - japonský malíř stylu jóga a horolezec
 Tomonao Ueda (上田 朝直, 1494 - 1582) - japonský samuraj, vládce hradu Macujama
 Tošija Ueda (上田 敏也, * 1933) - japonský herec
 Tošiko Ueda (上田 とし子, 1917 - 2008) - japonská herečka (manga)
 Tošio Ueda (上田 敏雄, 1900 - 1982) - japonský básník a literát

Sledujte též 
 Ueta